Haslum (Noorwegen), een plaats in Noorwegen. 
Haslum (metrostation), een station van de metro van Oslo.